Le  est un district de la préfecture d'Ibaraki, au Japon.

Géographie

Démographie 
Au , la population du district d'Inashiki était de  répartis sur une superficie de

Municipalités du district 
 Ami
 Kawachi
 Miho (village)

Notes et références 

Inashiki
Préfecture d'Ibaraki